Josefa hace referencia a:

Nombre propio
Josefa (nombre)
Josefina

Personas
Josefa Amar y Borbón
Josefa Andrés Barea
Josefa Benítez
Josefa Camejo, heroína de la independencia venezolana
Josefa Carrillo y Albornoz
Josefa Celsa Señaris
Josefa Contijoch, escritora catalana
Josefa Cortés
Josefa Dominga Balcarce
Josefa Dávila
Josefa Errázuriz
Josefa Fernández de Fonseca Vaz
Josefa Francisca Valverde
Josefa Frau
Josefa Goldar	
Josefa Gutiérrez de Cerna
Josefa Ibarra (diseñadora)
Josefa Idem
Josefa Iloilo, presidente (masculino) de la República de Fiyi
Josefa Joaquina Sánchez, heroína de la independencia venezolana
Josefa Lehmenkühler
Josefa Martín Luengo, educadora libertaria
Josefa María Lena de Terry
Josefa Masegosa Gallego, astrónoma española
Josefa Menéndez
Josefa Micaela de Mirabal
Josefa Molera, científica española
Josefa Murillo, poeta mexicana conocida como "La Alondra del Papaloapan"
Josefa Naval Girbés
Josefa Ortiz de Domínguez
Josefa Pardo Ortiz
Josefa Parra, poeta gaditana
Josefa Pujol de Collado
Josefa Rosa de Muñatones
Josefa Ruiz Blasco
Josefa Sabor, bibliotecaria y docente argentina.
Josefa Segovia Morón
Josefa Sáenz del Campo	
Josefa Toledo de Aguirre, pedagoga nicaragüense
Josefa Turina, "Pepita Turina", escritora chilena de origen croata
Josefa Ugarte Barrientos y Casaux
Josefa de Bastavales
Josefa de Baviera
Josefa de Fürstenberg-Weitra
Josefa de Óbidos, pintora portuguesa de la segunda mitad del s.XVII
Josefa Úriz Pi, precursora de la Escuela Moderna en España

Además
(649) Josefa, asteroide
 
Josepha Weber, soprano, cuñada de Wolfgang Amadeus Mozart